Лоза може да се отнася за:
 Лоза (Vitis), род растения
 Европейска винена лоза (Vitis vinifera), най-разпространения вид лози
 Лоза, село в Габровско, България
 „Лоза“, българско списание, излизало от 1892 до 1894 година
 „Лоза“, българско списание, излизало от 1902 до 1912 година